Grover Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Grover Township, du comté de Wayne dans l'Illinois ;
 Grover Township, du comté de Johnson dans le Missouri.

Homonymie de townships